Goiran kan som auktorsförkortning betyda:

 Agostino Goiran
 Agostino Augustin Goiran

Robotskapade auktorsförkortningar